Salif Dianda – calciatore ivoriano naturalizzato burkinabè
 Stefano Dianda – ex calciatore italiano